Andrés Cepeda puede referirse a:

 Andrés Cepeda (cantante) (n. 1973), un cantante de rock colombiano.
 Andrés Cepeda (poeta) (1879-1910), un poeta argentino.